Losantos puede referirse a:

 Federico Jiménez Losantos, periodista y escritor español.
 José Javier Losantos Omar, árbitro de fútbol español.
 Antonio Losantos, escritor.
 Cristina Losantos Sistach, ganadora del Premio a las mejores ilustraciones infantiles y juveniles.